Муниципальное образование «Южное» — упразднённое муниципальное образование в составе Венёвского района Тульской области России.

Административный центр — деревня Кукуй.

История 
Муниципальное образование сформировано в результате объединения Бельковского и Кукуйского сельских округов.

География

Население

Населенные пункты 
По одним данным на территории поселения находится 29 населённых пунктов, по другим — 30:
 посёлки: Бельковский, Ляховский, Октябрьский, Первомайский, Подлесный, Торбеевский.
 деревни: Кукуй, Алексинцево, Большая Связьма, Быковка, Воейково, Городищи, Грызловка, Дьяково, Жуково, Ивановское, Касторня, Крюково, Малая Связьма, Масловка, Сергиево, Татарники, Торбеевка, Шилово.
 села: Ананское, Арсеньево, Бельково, Карники, Петропавловское.

Интересные факты 
 Н. П. Барсов приурочивал местонахождение племенного центра вятичей Корьдно к подобно звучащим современным местностям — Карнали на реке Зуша и к Карникам Венёвского уезда на реке Корничка
 На городище «Городки», расположенном на окраине деревни Городищи при впадении речки Корничка в реку Шат, был обнаружен древнерусский город с укреплённым детинцем и окольным городом XII—XIV веков

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Венёвского района
Упразднённые сельские поселения Тульской области
Сельские поселения, упразднённые в 2014 году